För andra betydelser se, Leptodon.

Leptodon är ett släkte av bladmossor. Leptodon ingår i familjen Leptodontaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Leptodon (Leptodontaceae)